Die Interwetten German Darts Championship 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 11. bis zum 13. März 2022 nach einjähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das zweite Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 war.

Austragungsort war zum neunten Mal die Halle 39 in Hildesheim.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.

Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 10. Februar 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 11. Februar 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 10. Februar 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 24. Februar 2022
 1 Gewinner eines Associate Qualifiers vom 23. Februar 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 28. Januar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 5. März 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  José de Sousa
  Michael Smith
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  Joe Cullen
  Michael van Gerwen
  Brendan Dolan
  Ryan Searle
  Rob Cross
  Dirk van Duijvenbode
  Dimitri Van den Bergh
  Damon Heta
  Luke Humphries
  Callan Rydz
  Krzysztof Ratajski
  Chris Dobey

Tour Card Qualifier
  Luc Peters
  Kim Huybrechts
  Jermaine Wattimena
  Joe Murnan
  Steve Lennon
  Alan Soutar
  José Justicia
  Devon Petersen
  Kevin Burness
  Darius Labanauskas
  Dave Chisnall
  Martijn Kleermaker
  George Killington
  Nathan Rafferty
  Mensur Suljović
  Jimmy Hendriks
  Vincent van der Voort
  Jamie Hughes

  Martin Lukeman
  Mario Vandenbogaerde
  Adrian Lewis
  Scott Waites
  Ricky Evans
  Ted Evetts

Associate Qualifier
  Gian van Veen
  Stefan Bellmont

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Martin Schindler

Host Nation Qualifier
  Niko Springer
  Lukas Wenig

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Trivia 
Im Achtelfinale zwischen Joe Cullen und Daryl Gurney kam es zu einem Zwischenfall. Beim Stand von 2:3 und ersten Checkout-Darts von Gurney begann ein Zuschauer wiederholt laut zu pfeifen und damit die Spieler in ihrer Konzentration zu unterbrechen. Caller George Noble forderte das Publikum daraufhin mehrfach dazu auf, ruhig zu bleiben. Als jedoch auch nach dem 2:4 für Gurney und beim Anwurf von Cullen erneut gepfiffen wurde, drohte Noble damit, das Spiel abzubrechen und abseits der Bühne fortzusetzen. Das Spiel konnte daraufhin ohne weitere Störung beendet werden.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Dartwettbewerb in Hildesheim